Het Formule E seizoen 2018-2019 was het vijfde seizoen van het elektrische autosportkampioenschap Formule E. Het seizoen begon op 15 december 2018 en eindigde op 14 juli 2019.

Jean-Éric Vergne werd kampioen in de laatste race, nadat hij voldoende voorsprong behield op zijn concurrenten Lucas di Grassi en Mitch Evans. Vergne werd hiermee de eerste tweevoudig kampioen in de klasse. Zijn DS Techeetah Formula E Team behaalde haar eerste kampioenschap bij de teams.

Reglementswijzigingen 
Voor het vijfde seizoen van het kampioenschap wordt het chassis dat tijdens de eerste vier seizoenen is gebruikt vervangen door een compleet nieuwe auto. Ook beschikken de coureurs nog maar over één auto per race, in plaats van twee die tijdens eerste vier seizoenen nodig waren. Verder wordt het piekvermogen van de auto's tijdens de race maximaal 250 kilowatt, waar dit voorheen 220 kW was. Ook is er een zogeheten "Attack Mode" ingevoerd, waardoor coureurs gedurende acht minuten 25 kW extra vermogen krijgen door over een bepaald deel van het circuit te rijden dat niet op de ideale racelijn ligt. De acht minuten kunnen worden opgedeeld, de teams krijgen 45 minuten voor de race te horen hoe de tijd moet worden gebruikt. Tot slot is de halo aangebracht op de auto om te voldoen aan de eisen van de FIA. Hierop is tevens met LED-lampjes de modus (normaal, Attack Mode of FanBoost) te zien waarin de auto zich bevindt.

Wat de sportieve reglementen betreft is er een wijziging: races zullen niet meer worden verreden over een bepaald aantal ronden, maar over 45 minuten plus een ronde.

Teams en coureurs 

 Wijzigingen bij de teams
 BMW treedt officieel toe tot het kampioenschap als constructeur in samenwerking met Andretti Autosport.
 HWA, een partner van Mercedes-Benz, treedt toe tot het kampioenschap in een technische samenwerking met Venturi als elfde team. Mercedes-Benz zal zelf in het volgende seizoen haar debuut maken in de klasse.
 Nissan treedt toe tot het kampioenschap als vervanger van zusterbedrijf Renault in diens samenwerking met DAMS. Renault verlaat het kampioenschap om zich te concentreren op haar Formule 1-team.
 Techeetah wisselt van een Renault- naar een Citroën-aangedreven auto, terwijl Virgin Racing wisselt van een Citroën- naar een Audi-aangedreven auto.

 Wijzigingen bij de coureurs
 Jérôme d'Ambrosio is overgestapt van Dragon Racing naar Mahindra Racing. Zijn teamgenoot is de debutant Pascal Wehrlein, die komt vanuit het DTM-kampioenschap.
 Luca Filippi heeft het NIO Formula E Team verlaten. Zijn plaats wordt ingenomen door Tom Dillmann.
 Robin Frijns keert na een jaar afwezigheid terug in het kampioenschap bij het team Envision Virgin Racing.
 Maximilian Günther debuteert in het kampioenschap als vervanger van D'Ambrosio bij Dragon Racing.
 Nick Heidfeld heeft het team Mahindra Racing verlaten.
 Voormalig Formule 1-coureur Felipe Massa debuteert in het kampioenschap bij het Venturi Formula E Team.
 Regerend DTM-kampioen Gary Paffett en voormalig Formule 1-coureur Stoffel Vandoorne debuteren in het kampioenschap bij het team HWA Racelab.
 Nicolas Prost verlaat na vier seizoenen het team van Nissan Motorsport. Zijn plek bij het team zou worden ingenomen door de debuterende Alexander Albon, maar deze vertrok drie weken voor aanvang van het seizoen naar de Formule 1 om te gaan rijden voor Toro Rosso. Hij werd vervangen door Oliver Rowland.
 Felix Rosenqvist verlaat het kampioenschap om te gaan rijden in de IndyCar Series bij het team Chip Ganassi Racing.
 Alexander Sims debuteert in het kampioenschap bij het team BMW i Andretti Motorsport.

 Wijzigingen tijdens het seizoen
 Vanwege contractuele verplichtingen reed Pascal Wehrlein niet voor Mahindra Racing in het eerste raceweekend in Ad Diriyah. Felix Rosenqvist, die de voorgaande twee seizoenen al voor het team uitkwam, nam zijn plaats in.
 Felipe Nasr verving Maximilian Günther bij Dragon Racing vanaf het vierde raceweekend in Mexico-Stad. Günther verving Nasr weer vanaf het zevende raceweekend in Rome.
 Alex Lynn verving Nelson Piquet jr. bij Panasonic Jaguar Racing vanaf het zevende raceweekend in Rome.

Races 
 De kalender is bekend gemaakt op 6 juni 2018.
 De ePrix van Punta del Este is van de kalender verdwenen. De ePrix' van Ad Diriyah en Sanya zijn nieuw op de kalender.
 De ePrix van Monte Carlo is teruggekeerd op de kalender.
 De ePrix van Zürich stond op de kalender, maar is geannuleerd vanwege het grote aantal evenementen in de stad. De race is vervangen door de ePrix van Bern.
 De locatie van de ePrix van Santiago is gewijzigd van het Parque Forestal naar het O'Higgins Park.

Kampioenschap
Punten worden toegekend aan de top 10 geklasseerde auto's

Coureurs

Teams 

 Coureurs vertrekkend van pole-position zijn vetgedrukt.
 Coureurs met de snelste raceronde in cursief.
† Coureur is niet gefinisht, maar wel geklasseerd omdat hij meer dan 90% van de raceafstand heeft afgelegd.